Königswalde kan syfta på följande orter:

Polen 
I Polen finns flera orter vars tyska namnform är Königswalde:
 Dzięcioł, ort i Nedre Schlesiens vojvodskap, tidigare Königswalde, Landkreis Bunzlau, Niederschlesien
 Królów Las, ort i Pommerns vojvodskap, tidigare Königswalde, Landkreis Dirschau, Danzig-Westpreußen, se Morzeszczyn
 Królowa Wola, ort i Ermland-Masuriens vojvodskap, tidigare Königswalde, Landkreis Lyck, Ostpreußen, se Stare Juchy
 Lubniewice, en stad i Lubusz vojvodskap, tidigare Königswalde, Landkreis Oststernberg, Brandenburg
 Świerki, ort i Nedre Schlesiens vojvodskap, tidigare Königswalde, Landkreis Glatz, Niederschlesien
 en ödeby nära Lasówka i Nedre Schlesiens vojvodskap

Tjeckien 
 Království, ort i regionen Ústecký kraj, tidigiare Königswalde, Landkreis Schluckenau, Sudetenland, se Šluknov

Tyskland 
 en ort och kommun i Erzgebirgskreis, Sachsen, se Königswalde
 en stadsdel i staden Werdau, Sachsen, se Königswalde, Werdau